Outlaws (englisch für „Gesetzlose“) steht für:
 Outlaws (Fernsehserie), eine US-amerikanische TV-Serie von 1960 mit Barton MacLane
 Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang, Film von Justin Kurzel aus dem Jahr 2020
 Outlaws (Band), eine US-amerikanische Rockband
 Outlaws MC, ein Motorradclub
 Outlaws (Computerspiel), ein 3D-Shooter für Windows von LucasArts

Siehe auch:
 Outlaw
 Outlawz
 The Outlaw
 The Outlaws